Sclerocheilus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Grube 1863. Sclerocheilus ingår i familjen Scalibregmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Sclerocheilus